Сэкия (, , ) — японская фамилия.

Известные носители 
 Сэкия, Акико (род. 1965) — японская сверхмарафонка, серебряная медалистка Чемпионата мира по бегу на 100 км (2002).
  (1905—1945) — японский политик, мэр Хатиодзи (1938—1942).
 Сэкия, Ёсихиро (род. 1998) — японский спортсмен, серебряный медалист Чемпионата мира по ушу в дисциплине тайцзицюаня (2011).
  (род. 1938) — японский политик, член Палаты представителей (1976—2000) и Палаты советников (2000—2007), министр почты и телекоммуникаций (1990—1991) и строительства (1998—1999), сын Кацутоси Сэкии.
  (1904—1987) — японский политик, член Палаты представителей (1946—1947, 1949—1976).
  (род. 1949) — японский автогонщик, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (1995).
  (род. 1987) — японская бадминтонистка, игрок Кубка Судирмана (2009).
  (род. 1967) — японский сверхмарафонец, чемпион мира в суточном беге (2004, 2006—2008).
  (род. 1991) — японский бейсболист, игрок Тихоокеанской лиги в составе клуба «Тиба Лотте Маринс», бронзовый медалист летних Азиатских игр (2014).
  (род. 1969) — японский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр (1998).
  (1855—1896) — японский сейсмолог, профессор Токийского университета (с 1886).
  (род. 1939) — японский молекулярный биолог и онколог, лауреат премии Японской академии наук (2002), член академии (с 2005).
  (1928—2008) — мангака, лауреат премии Shogakukan (1963).

См. также